Bett1Hulks Indoors 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Bett1Hulks Indoors rozgrywany w dniach 12–18 października 2020 roku w Kolonii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 325 610 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Niemczech